Il doppio femminile  del Schenectady Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Jennifer Goodling e Wendy Wood erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ann Henricksson e Julie Richardson hanno battuto in finale 6–3, 3–6, 7–5 Lea Antonoplis e Cammy MacGregor.

Teste di serie
 Lise Gregory /  Ronni Reis (semifinali)
 Lea Antonoplis /  Cammy MacGregor (finale)
 Elly Hakami /  Gretchen Magers (quarti di finale)
 Camille Benjamin /  Wendy White (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Schenectady Open 1988